BePink (UCI holdkode: BPK) er et professionelt cykelhold for kvinder, der er baseret i Italien, og som konkurrerer i elite landevejsløb som f.eks. UCI Women's Road World Cup.

Holdet

2019

2018

Referencer 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Italien
Etableret i 2012